Markéta Jolanda Savojská (15. listopadu 1635 – 29. dubna 1663) byla savojskou princeznou a sňatkem parmskou vévodkyní.

Život 
Markéta Jolanda se narodila jako dcera vévody Viktora Amadea I. a jeho manželky Kristiny Bourbonské, dcery francouzského krále Jindřicha IV. a Marie Medicejské.

Otec zemřel v roce 1637, když jí byly dva roky a bratr František Hyacint se stal savojským vévodou, zatímco matka regentkou vévodství.

Markéta Jolanda vyrůstala v době, kdy její strýcové Mořic a Tomáš Savojští nesouhlasili s mocí své švagrové a jejím francouzským doprovodem.

První z jejích sourozenců, kdo měl svatbu, byla nejstarší sestra Luisa Kristýna, která se v roce 1642 provdala za strýce Mořice Savojského. Mladší sestra Jindřiška Adéla Marie Savojská se v roce 1650 provdala za kurfiřta Ferdinanda Maria Bavorského. Markétina matka, francouzská princezna, začala sjednávat Markétin sňatek s bratrancem Ludvíkem XIV.; otec Ludvíka XIV. Ludvík XIII. byl bratrem matky Markéty Jolandy, Kristiny Bourbonské.

Markéta Jolanda soupeřila se španělským dvorem, z něhož pocházela další Ludvíkova potenciální nevěsta Marie Tereza. Marie Tereza byla dcerou Izabely Bourbonské, další sestry Ludvíka XIII. a Kristiny. Otec Marie Terezy, Filip IV. Španělský, byl zase bratrem matky Ludvíka XIV., Anny Rakouské, a dychtil po míru mezi Francií a Španělskem, kterého by dosáhl Ludvíkovým sňatkem s Marií Terezou.

Jednání mezi Francií a Savojskem došlo tak daleko, že se Ludvík XIV. a Markéta Jolanda, u francouzského dvora známá jako Marguerite Yolande de Savoie, setkali 26. října 1658 v Lyonu. Francouzský doprovod Ludvíka XIV. zahrnoval královnu vdovu, Filipa z Anjou, Annu Marii Louisu Orleánskou a Marii Mancini.

Francouzi byli ohromeni Markétiným vzhledem, navzdory tomu, že měla podle nich příliš opálenou pleť a byla tichá. Po této schůzce v Lyonu španělský král Filip IV. prohlásil, že se manželství neuskuteční.

Ke sňatku, který by měl pro Savojsko ohromný význam, skutečně nedošlo; Ludvík XIV. se oženil se španělskou infantkou Marií Terezou. Markéta Jolanda se provdala 29. dubna 1660 v Turíně za parmského vévodu Ranuccia II. Farnese, s nímž neměla žádné přeživší potomky.

Markéta Jolanda s manželem začali s rekonstrukcí vévodského paláce Colorno, hlavního sídla vévodské rodiny. Markéta Jolanda zemřela po porodu syna 29. dubna 1663 a byla pohřbena ve svatyni Santa Maria della Steccata v centru Parmy.

Po její smrti se její manžel ještě dvakrát oženil s princeznami z Modeny, nejdříve s Isabelou d'Este a poté s její sestrou Marií d'Este.

Potomci 
 1. dcera (*/† 14. 12. 1661 Colorno)
 2. syn (27. 4. 1663 Colorno – 28. 4. 1663 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Parmské vévodkyně
Savojští
Narození 15. listopadu
Narození v roce 1635
Narození v Turíně
Úmrtí 29. dubna
Úmrtí v roce 1663
Úmrtí v Parmě
Pohřbení ve svatyni sv. Marie ze Steccaty
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy